Krumau peut désigner les villes de :
Český Krumlov (Böhmisch Krumau ou Krumau an der Moldau), ville médiévale en Bohême du Sud, près de la ville de České Budějovice ;
Moravský Krumlov (Mährisch-Krumau), ville du district de Znojmo dans la région de Moravie-du-Sud en République tchèque ;
Krumau am Kamp, commune autrichienne du district de Krems-Land en Basse-Autriche